Fernand Nozière (1874-1931) – commediografo e giornalista francese
 Violette Nozière (1915-1966) – criminale francese